

Білогірська районна рада — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Білогірська районна рада — Хмельницька область, Білогірський район